Mosqueruela kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Mosqueruela (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Teruel, 
 Mosqueruela (kommun), Aragonien, Provincia de Teruel, 

Robotskapade Spanienförgreningar